Ничипор Лукич Аксючиц (; 13 марта (25 марта) 1892, д. Саковичи, Борисовский уезд, Минская губерния, Российская империя — ?) — советский государственный деятель, народный комиссар коммунального хозяйства Белорусской ССР (1931—1932).

Биография 

Родился в крестьянской семье.

Участник Первой мировой войны, унтер-офицер русской армии. После Февральской революции (1917) был избран членом полкового солдатского комитета. После Октябрьской революции, с октября 1917 г. — в исполкоме Борисовского уездного совета, затем — в Борисовском реввоенсовете.

Член РКП(б) с 1920 г.

 1918—1919 гг. — председатель Минского волостного совета,
 1919—1923 гг. — начальник Борисовского районного отдела милиции, затем — комиссар продовольствия Борисовского района,
 1923—1928 гг. — председатель правления Белорусского союза сельскохозяйственного и кредитной кооперации, директор Белсельгосбанка,
 1928—1929 гг. — народный комиссар внутренней торговли Белорусской ССР,
 1929 г. — председатель исполнительного комитета Минского округа,
 1929—1931 гг. — членом Экономического совета при СНК БССР,
 1931 г. — начальник Главного управления коммунального хозяйства при СНК Белорусской ССР,
 1931—1932 гг. — народный комиссар коммунального хозяйства Белорусской ССР.

Во второй половине 1930-х гг. был арестован НКВД и приговорен судом к длительному тюремному заключению.

Источники 

 http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyya-litaratary/tom-iii-kniga-i/index_26833.html

Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Председатели областных и окружных исполкомов БССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Участники Первой мировой войны (Россия)